Lubiana – capitale della Slovenia
 Lubiana – torrente dell'Emilia-Romagna, Italia
 Lubiana – cacciatorpediniere della Regia Marina
 Lubiana – incrociatore ausiliario della Regia Marina, già piroscafo passeggeri jugoslavo ed in precedenza austroungarico 
 Provincia di Lubiana – provincia del Regno d'Italia esistita negli anni 1940